Iglesia de la Santa Faz o Iglesia del Santo Rostro es el nombre que reciben varias iglesias dedicadas en honor a la Santa Faz.

Iglesias

En Ecuador 
 Iglesia de la Santa Faz, iglesia católica en la ciudad de Ambato;

En España 
 Iglesia de la Santa Faz, iglesia católica en la ciudad de Alicante;

En Italia 
 Iglesia de la Santa Faz (Chiesa del Santo Volto) artículo en it.wikipedia, iglesia católica en la ciudad de Manoppello;
 Iglesia de la Santa Faz (Chiesa del Santo Volto) artículo en it.wikipedia, iglesia católica en la ciudad de Turín;